

Patronyme 

 Ben Swift (1987-), coureur cycliste britannique ;
 Connor Swift (1995-), coureur cycliste britannique ;
 David Swift (1919-2001), scénariste américain ;
 D'Andre Swift (1999-), joueur américain de football américain ;
 Frank Swift (1913-1958), joueur international de football anglais ;
 George Bell Swift (1845-1912), homme politique américain, maire de Chicago ;
 Godwin Meade Pratt Swift (1806-1864), inventeur irlandais ;
 Graham Swift (1949-), écrivain britannique ;
 Gustavus Franklin Swift (1839-1903), entrepreneur américain ;
 Henry Swift (1891-1962), photographe américain ;
 Jane Swift (1965-), femme politique américaine ;
 Jonathan Swift (1667-1745), écrivain irlandais, auteur des Voyages de Gulliver ;
 Kay Swift (1897-1993), compositrice américaine ;
 Lewis Swift (1820-1913), astronome américain ;
 Richard Swift (1977-2018), chanteur, compositeur, producteur, multi-instrumentiste et créateur de courts métrages américain
 Robert Swift (1985-), joueur de basket-ball américain ;
 Stephanie Swift (1972-), actrice pornographique américaine ;
 Stromile Swift (1979-), joueur de basket-ball américain ;
 Taylor Swift (1989-), chanteuse de country pop américaine ;
 William Swift (1848-1919), amiral américain.

Toponymie 

 Swift, cours d'eau d'Alaska, aux États-Unis ;
 Swift, rivière d'Angleterre ;
 Swift, rivière de Nouvelle-Zélande ;
 Swift, cratère de Déimos, un des satellites naturels de Mars.

Informatique 
 Swift, un navigateur web pour Microsoft Windows basé sur Konqueror
 Swift, un langage de programmation développé par Apple
 Swift, un langage de programmation pour architectures informatiques parallèles développé par l'université de Chicago et le laboratoire national d'Argonne
 Swift, une fonte de caractères
Swift, le système de stockage d'OpenStack

Industrie 
 Swift & Company, une entreprise agro-alimentaire américaine
 Swift Engineering, une entreprise américaine fabriquant, entre autres, des châssis de voitures de course
 Suzuki Swift, une automobile de catégorie citadine
 Aeriane Swift (Swift Light et Swift light PAS à moteur auxiliaire), un planeur ultra léger produit depuis de nombreuses années par l'entreprise Belge Aeriane
 Globe Swift, un avion biplace de tourisme

Autres 
 Accord Swift, un traité international entre l'Union européenne et les États-Unis sur l'utilisation du réseau de la société SWIFT à des fins de lutte contre le terrorisme
 Swift, un télescope spatial placé en orbite par la NASA pour étudier les sursauts gamma

Sigle 

SWIFT peut désigner :
 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, une des principales entreprises actives dans la sécurisation des transactions bancaires électroniques ;
 System for Wireless Infotainment Forwarding and Teledistribution, le projet à l'origine du développement du Data Radio Channel (DARC) en Europe.